Dubica est un toponyme qui peut désigner :
 Dubica, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans République serbe de Bosnie ; cette ville est également connue sous les noms de Bosanska Dubica et Kozarska Dubica ;
 Dubica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie.